Varst (gehucht), een gehucht in de Nederlandse gemeente Roerdalen
 Vårst, een plaats in de Deense gemeente Aalborg